Marc eller MARC kan avse:

 MARC-standarden – en förkortning för engelskans MAchine-Readable Cataloging, lagrings- och kommunikationsstandard för bibliografiska data
 MARC Train – pendeltåg i Baltimore-Washington området
 Marc (dryck) – en spritdryck, som är den franska varianten av den italienska grappan
 Marc – en variant av namnet Marcus (Markus)
 MARC – Marcus Lidén, svensk producent och DJ

Se även
 Mark

Referenser